Hemiphragma – rodzaj roślin z rodziny babkowatych
 hemiphragma – część układu szkieletowego mszywiołów